Drayton kan syfta på:

Geografi

Storbritannien 

 Drayton, Norfolk, ort i England, 
 Drayton, Cherwell, ort i Oxfordshire, England, 
 Drayton, Somerset, ort i England, 
 Drayton, Leicestershire, 
 Drayton, Vale of White Horse, ort i Oxfordshire, England, 
 Drayton, Hampshire – en ort i Portsmouth, Hampshire, England
 Drayton, Lincolnshire – en ort i Lincolnshire, England
 Drayton, Northamptonshire – en ort i Northamptonshire, England
 Drayton, Warwickshire – en ort i Warwickshire, England
 Drayton, Worcestershire – en ort i Worcestershire, England

USA 

 Drayton, North Dakota, Pembina County, 

Robotskapade Storbritannienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar